Graffatura – sinonimo di aggraffatura, un metodo per unire i lembi di lamiere di basso spessore
Graffatura – cucitura delle cinghie di trasmissione piatte tramite ganci metallici detti graffe